«Cheers» —  или «за ваше здоровье!».
 Cheers — дебютный студийный альбом рэпера Оби Трайса.
 «Cheers (Drink to That)» — седьмой сингл певицы Рианны из её альбома Loud.

 «Весёлая компания» () — американский комедийный сериал, транслировавшийся с 1982 по 1993 год.